Октябрьское лесничество:

 Октябрьское лесничество — лесничество в пределах Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Октябрьское лесничество — лесничество на территории Почепского и Трубчевского районов Брянской области, а также одноимённый хутор в этом лесничестве.